Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 de 2015 foi a 91ª edição na categoria sub-20 do futebol no Rio de Janeiro e foi organizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).

A particularidade desta edição foi a disputa de turno único, Taça Guanabara, subdividido em três fases: fase classificatória, semifinal e final. As equipes fizeram parte de um grupo único, jogando no sistema de todos contra todos em 15 rodadas, classificando-se para as semifinais as quatro primeiras colocadas.

Participantes

Regulamento 
O Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 é disputado da seguinte forma. Os 16 times jogam em turno único o torneio chamado Taça Guanabara e se enfrentam os quatro melhores nas semifinais disputadas em jogo de ida e volta assim como a final. Na Taça Rio o regulamento se repete e os 2 campeões se enfrentam em 2 jogos. Caso o campeão for o mesmo, não é necessário os 2 jogos finais.

Critérios de desempate 
Para o desempate entre duas ou mais equipes segue-se a ordem definida abaixo:
 Maior número de vitórias
 Maior saldo de gols
 Maior número de gols pró
 Confronto direto
 Menor número de cartões amarelos e vermelhos
 Sorteio público na sede da Federação, em dia e horário a serem determinados

Taça Guanabara

Classificação

Jogos 

 Vitória do mandante 
 Vitoria do visitante 
 Empate

Em , os jogos da próxima rodada
Em "negrito", os jogos "clássicos"

|}

Desempenho por rodada 
Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:

Clubes que ficaram na última posição do campeonato ao final de cada rodada:

Fase final 
Em itálico, as equipes que jogarão pelo empate, por ter melhor campanha na fase de grupos (1º e 2º colocados).

Premiação

Taça Rio

Classificação

Jogos 

 Vitória do mandante
 Vitória do visitante
 Empate

Em , os jogos da próxima rodada
Em negrito, os jogos "clássicos"

|}

Desempenho por rodada 
Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:

Clubes que ficaram na última posição do campeonato ao final de cada rodada:

Fase final 
Em itálico, as equipes que jogarão pelo empate, por ter melhor campanha na fase de grupos (1º e 2º colocados).

Premiação

Final 
A final não foi disputada, pois o  foi campeão da Taça Guanabara e da Taça Rio.

Premiação

Ver também 
 Campeonato Carioca de Futebol de 2015
 Campeonato Carioca de Futebol de 2015 - Série B
 Campeonato Carioca de Futebol de 2015 - Série C
 Campeonato Carioca de Futebol Feminino de 2015

Ligações externas 
 

2015